I liga 1987/1988 – 54. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Tytuł obronił Górnik Zabrze.

Absolutnymi beniaminkami ligi były Jagiellonia Białystok i .

Uczestnicy

Wyniki

Tabela 

Legenda:

Statystyka sezonu 
 Rozegrano 240 meczów
 Strzelono 515 goli
 Średnia goli na mecz: 2,15
 Zwycięstw gospodarzy: 133
 Remisów: 74
 Zwycięstw gości: 33
 Król strzelców: Dariusz Dziekanowski – Legia Warszawa (20 goli)

Uwagi 
Drużyny które po sezonie zasadniczym zajęły miejsca 11-14 rozegrały między sobą baraże o utrzymanie w lidze.

Rozegrano mecze:

Zagłębie Lubin (11. miejsce w lidze) – Górnik Wałbrzych (14) 1:2 i 2:2 – utrzymał się Górnik

Lechia Gdańsk (12) – Olimpia Poznań (13) 0:1 i 2:2 – utrzymała się Olimpia

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1987 w piłce nożnej
1988 w piłce nożnej
1987 w polskim sporcie
1988 w polskim sporcie